Сороковой сезон (2015—2016 годов) американской футбольной команды «Сиэтл Сихокс» в Национальной футбольной лиге. Шестой сезон под руководством тренера Пита Кэррола. Сихокс провалили попытку стать третьей, в истории НФЛ, командой трижды подряд оказавшейся в Супербоуле.

Драфт 2015 
Драфт 2015 года стал восьмидесятым по счету ежегодным в истории НФЛ. Впервые данное событие состоялось в Чикаго, предыдущие же пятьдесят драфтов проходили в Нью-Йорке (с 1965 года).

Обмен 
 В первом раунде «ястребы» обменяли Макса Унгера (Max Unger), играющего на позиции центра, на пик в четвёрго рауда — Джимми Грэма (Jimmy Graham), тайтэнда команды New Orleans Saints.

Персонал

Ростер

Расписание игр

Предсезонные игры 
До старта регулярного сезона «Сихокс» провели четыре предсезонные игры. Три из которых состоялись во второй половине августа, а одна в начале сентября. Оппонентами стали команды из Западного Дивизиона АФК.

Регулярный сезон 

 Примечание: Оппоненты по дивизиону выделены жирным текстом.

Статистика по встречам

Дивизион 
По результатам регулярного сезона Сихокс заняли второе место в западном дивизионе НФК, с результатом 10-6. Внутри дивизиона сыграла ровно, со счётом 3-3. Команда дважды обыграла San Francisco 49ers, дважды проиграла St. Louis Rams и выиграла и проиграла Аризона Кардиналс.

Конференция

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ 

НФЛ в сезоне 2015